Alter Botanischer Garten steht für folgende Grünanlagen:

 Alter Botanischer Garten (Göttingen), Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Alter Botanischer Garten in Hamburg, siehe Planten un Blomen #Alter Botanischer Garten
 Alter Botanischer Garten (Kiel), Schleswig-Holstein
 Alter Botanischer Garten am Dom zu Köln, Nordrhein-Westfalen
 Alter Botanischer Garten (Marburg), Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Alter Botanischer Garten (Moskau), Russland
 Alter Botanischer Garten (München), Bayern
 Alter Botanischer Garten (Tübingen), Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Alter Botanischer Garten Zürich, Kanton Zürich